Antonín Procházka (1901–1981) cseh zeneszerző
 Antonín Procházka (1942) olimpiai bronzérmes cseh röplabdázó